Scoring peut désigner :
 Scoring, un film américain réalisé par Toby Philips en 1995 ;
 scoring, une manière de pratiquer le jeu vidéo en ayant pour objectif principal l'obtention d'un score élevé, voire le plus élevé

Voir aussi 
 Credit scoring, un ensemble d'outils financiers utilisés pour évaluer la solvabilité d'une personne